Эспинель:

 Эспинель, Висенте (1550—1624) — испанский писатель, композитор, музыкант и переводчик золотого века Испании.
 Эспинель, Виктория (род. 1968) — американский политик.
 Эспинель, Илеана (1933–2001) — эквадорская журналистка, поэтесса и писательница.
 Эспинель Торрес, Педро (1908–1981) — перуанский композитор.
 Глас Эспинель, Хорхе (род. 1969) — эквадорский политический деятель, вице-президент Эквадора.